Moina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Baird 1850. Enligt Catalogue of Life ingår Moina i familjen Moinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Daphniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Moina